Eger kan hentyde til flere emner:

 Eger – en pind i et hjul
 Eger, Ungarn – en ungarsk by
 Eger (vindistrikt) – et vindistrikt i Ungarn
 Eger – det tyske navn for den tjekkiske by Cheb
 Eger (flod) – er en flod i Bayern (Tyskland) og Tjekkiet, som er biflod til Elben.